

Egyesült Királyság
Inverness, város Skóciában

USA 
Inverness (Colorado)
Inverness (Florida)
Inverness (Illinois)
Inverness (Kalifornia)
Inverness (Mississippi)
Inverness (Montana)